Questo è un elenco dei monarchi danesi, ovvero, dei Re e Regine regnanti di Danimarca, inclusi i reggenti dell'Unione di Kalmar. Questi includono:
 Il Regno di Danimarca (sino al 1396)
 L'Unione personale di Danimarca e Norvegia (1380-1396)
 L'Unione di Kalmar (1397-1536)
 Re di Danimarca pretendenti (talvolta con successo) al Regno di Svezia (1397-1523)
 Re di Danimarca pretendenti (generalmente con successo) al Regno di Norvegia (1397-1536)
 Il Regno di Danimarca (1536 fino a oggi)
 Il Regno di Danimarca-Norvegia (1536-1814)
 con l'Islanda (1536-1918, e in unione personale 1918-1944)
 con la Groenlandia
 con le Isole Fær Øer

Gorm il Vecchio è il primo monarca di cui si è certi che fu una persona realmente esistita. Tutti i regni prima di lui sono dubbi. La Danimarca ha una delle linee di successione non interrotte più lunga del mondo, seconda solo a quella degli Imperatori del Giappone.

Il Casato degli Oldenburg regna sulla Danimarca dal 1448. Il ramo principale si è estinto nel 1863, quando gli è subentrato quello collaterale di Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg. Il regno è stato elettivo fino al 1660. Fino al 1864 formava un'unione personale con i ducati dello Schleswig e dell'Holstein.

Lista di monarchi danesi di dubbia esistenza 

 - 714 - : Ongendus
 un Harald prima di Göttrik o prima di Sigfredo
 777-798? : Sigfred
 798?-810: Göttrik (Gudrød, Godfrid)
 810-812: Hemming, nipote di Godfred regnò per due anni dopo la morte di Godfred
Guerra civile dall'812 all'814, cinque re 
 812: Sigfred, un altro nipote di Göttrik
 813: Anulo, un nipote dell'Harald che regnò prima di Göttrik
 812, 813, 814, 819-826: Harold I (Harald Klak), fratello di Anulo e nipote di Göttrik
 813-814: Reginfrid, un altro fratello di Anulo
 814-827, unico regnante 827-854, morto nell'854: Eric il Vecchio (Horik I), uno dei quattro coregnanti e figli di Godfred
 854-864 e oltre: Eric II il Fanciullo, la cui figlia sposò Harald I di Norvegia, era un figlio del fratello di Eric il Vecchio.
 803-850: Canuto I (Knud I). Un misto di due persone, nessuna delle due re di Danimarca.
 morto attorno all'863: Harold I (Harald Klak) in esilio
 prima dell'873-? : due giovani coregnanti, Halfdan (di Frisia? Halfdan Ragnarsson?) e Sigfrido Occhio di Serpente (Sigurðr ormr í auga).
 il Casato di Olaf (svedese) a partire circa dal 900 con Olof lo Sfacciato come suo primo re.
 fino al 934: Gyrd e Gnupa, figli di Olof
 dopo il 934 Gorm il Vecchio, nome cristiano: Gothrum
 morto nel 936: Sigtrygg Gnupasson, ultimo re della "Dinastia Olof", in esilio.
 Canuto I regno dal 916 al 917 e dal 934 al 936

Gorm (935 - 1042)

Bellachioma (1042 - 1047)

Estridsen (1047 - 1375)

Bjelbo (1376 - 1387)

Estridsen (1387 - 1412)

Pomerania (1396 - 1439)

Palatinato-Neumarkt (1440 - 1448)

Oldenburg (1448 - 1863)

Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg (1863 - attuale)

Linea di successione dei sovrani di Danimarca

Note

Voci correlate 
 Elenco di monarchi norvegesi
 Elenco di monarchi svedesi

Altri progetti 

 
Danesi
Famiglie danesi
Danesi
Danimarca